Harkonen (ou Härkönen) est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1903-1981), homme politique finlandais
 (née en 1965), actrice et écrivaine finlandaise
Arto Härkönen (né en 1959), athlète finlandais en lancer du javelot
Jorma Härkönen (né en 1956), athlète finlandais en 800 mètres
Kari Härkönen (né en 1959), fondeur finlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme